Лейбов — фамилия. Известные носители:
 Лейбов, Роман Григорьевич
 Лейбов, Яков Соломонович